NGU steht für:
 eine Schleimhaut-Entzündung der Harnröhre, siehe Urethritis #Urethritis non gonorrhoica
 Norges geologiske undersøkelse, norwegischer geologischer Dienst
 Nowosibirski gossudarstwenny uniwersitet, deutsch Staatliche Universität Nowosibirsk
 Naval Station Norfolk (IATA-Code), Stützpunkt der United States Navy

NGu steht für:
 Nitroguanidin, Komponente von Treibladungspulvern und Sicherheits-Sprengstoffen

Ngu steht für:
 Ngu (Einheit), altes vietnamesisches Längenmaß

Ngu ist der Familienname folgender Personen:
 Victor Anomah Ngu (1926–2011), Mediziner aus Kamerun
 Ngu Xia Jia (* 2000), malaysische Hochspringerin

ngu steht für:
 Guerrero-Nahuatl (ISO-639-3-Code), eine der Nahuatl-Sprachen im westlichen Zentralmexiko

Abkürzung